Beloved Isles Cayman (Ukochane wyspy Kajmany) to hymn państwowy Kajmanów. Został przyjęty w 1930 roku. Muzykę i słowa napisał Leila E. Ross.

Oficjalne słowa angielskie 
O land of soft, fresh breezes 
And verdant trees so fair, 
With the Creator's glory 
Reflected ev'rywhere, 
O sea of palest em'rald, 
Merging to darkest blue, 
Whene'er my thoughts fly Godward, 
I always think of you. 
  
Dear, verdant island, set in blue Caribbean Sea, 
I'm coming, coming very soon, O beautious isle, to thee. 
Although I wandered far, 
My heart enshrines thee yet. 
Homeland, fair Cayman Isle, 
I cannot thee forget. 
 
Away from noise of cities, 
Their fret and carking care, 
With moonbeams' soft caresses, 
Unchecked by garish glare, 
Thy fruit with rarest juices, 
Abundant, rich and free, 
When sweet church bells are chiming, 
My fond heart yearns for thee. 
 
Dear, verdant island, set in blue Caribbean Sea, 
I'm coming, coming very soon, O beautious isle, to thee. 
Although I wandered far, 
My heart enshrines thee yet. 
Homeland, fair Cayman Isle, 
I cannot thee forget. 
 
When tired of all excitement 
And glam'rous worldly care, 
How sweet thy shores to reach 
And find a welcome there, 
And when comes on the season 
Of peace, goodwill to man, 
'Tis then I love thee best of all, 
Beloved Isle Cayman. 
 
Dear, verdant island, set in blue Caribbean Sea, 
I'm coming, coming very soon, O beautious isle, to thee. 
Although I wandered far, 
My heart enshrines thee yet. 
Homeland, fair Cayman Isle, 
I cannot thee forget.

Linki zewnętrzne 
 Informacje w serwisie Nationalanthems.info

Kajmany
Kajmany